Diese Liste deutschsprachiger Schriftstellerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts enthält Autorinnen ab dem Geburtsjahr 1901, die literarische Texte veröffentlicht haben. Dazu gehören Romane und Erzählungen, Theaterstücke und Gedichte. Es sollten mindestens zwei Veröffentlichungen in einem Buchverlag vorhanden sein. Nicht berücksichtigt sind Verfasserinnen, die nur Sachbücher oder wissenschaftliche Publikationen verfassten. Zu früheren Autorinnen siehe weitere Liste.

Schriftstellerinnen

1901 bis 1910 
 Rose Ausländer (1901–1988)
 Marieluise Fleißer (1901–1974)
 Marie Luise Kaschnitz (1901–1974)
 Karla Höcker (1901–1992)
 Bella Fromm (1901–1974) 
 Elisabeth Augustin (1903–2001), Erzählungen, Gedichte
 Lili Grün (1904–1942)
 Vera Lachmann (1904–1985)
 Ruth Landshoff (1904–1966)
 Irmgard Keun (1905–1982)
 Erika Mann (1905–1969)
 Hedda Zinner (1905–1994)
 Hannah Arendt (1906–1975)
 Jo Mihaly (1906–1989) 
 Mascha Kaléko (1907–1975)
 Annemarie Schwarzenbach (1908–1942)
 Hilde Domin (1909–2006)
 Marion Gräfin Dönhoff (1909–2002) 
 Katrin Holland (1910–1981), Romane

1911 bis 1920 

 Luise Rinser (1911–2002)
 Laure Wyss (1913–2002)
 Christine Lavant (1915–1973)
 Unica Zürn (1916–1970)
 Isabella Nadolny (1917–2004)
 Annemarie Weber (1918–1991)
 Utta Danella (1920–2015)
 Maria Beig (1920–2018), Erzählungen
 Marlen Haushofer (1920–1970)

1921 bis 1930 
 Ilse Aichinger (1921–2016)
 Christine Brückner (1921–1996), Romane, Kinderliteratur
 Margarete Hannsmann (1921–2007)
 Annemarie Reinhard (1921–1976), Kinderbücher
 Erika Burkart (1922–2010)
 Ruth Rehmann (1922–2016)
 Helga Goetze (1922–2008)
 Ingeborg Drewitz (1923–1986)
 Eva Zeller (1923–2022)
 Friederike Mayröcker (1924–2021)
 Inge Müller (1925–1966)
 Leonie Ossowski (1925–2019)
 Ingeborg Bachmann (1926–1973)
 Elisabeth Borchers (1926–2013)
 Christa Reinig (1926–2008)
 Gerlind Reinshagen (1926–2019)
 Peggy Parnass (* 1927), Erzählungen, Reportagen
 Angelika Schrobsdorff (1927–2016)
 Gudrun Pausewang (1928–2020)
 Johanna Braun (1929–2008)
 Wera Küchenmeister (1929–2013)
 Christa Wolf (1929–2011)
 Ingrid Bachér (* 1930), Stücke, Drehbücher
 Marianne Kesting (1930–2021)
 Eva Strittmatter (1930–2011), Lyrik, Kinderbücher

1931 bis 1940 
 Ruth Klüger (1931–2020)
 Gisela Steineckert (* 1931), Lyrik, Liedtexte
 Gabriele Wohmann (1932–2015)
 Irmtraud Morgner (1933–1990), Romane
 Brigitte Reimann (1933–1973), Romane, Erzählungen
 Sonia Levitin (* 1934), Kinderliteratur 

 Sarah Kirsch (1935–2013), Lyrikerin
 Ingrid Noll (* 1935), Romane
 Ann Ladiges (1935–2019)
 Helga M. Novak (1935–2013)
 Gisela Elsner (1937–1992)
 Doris Gercke (* 1937)
 Barbara Bronnen (1938–2019)
 Elke Erb (* 1938), Lyrikerin
 Dagmar Kekulé (* 1938)
 Christel Schöllhammer (* 1938)
 Erika Runge (* 1939)
 Sigrid Damm (* 1940), Romane
 Ute Erb (* 1940)
 Brigitte Kronauer (1940–2019)
 Mirjam Pressler (1940–2019)
 Helga Schubert (* 1940), Romane
 Gisela von Wysocki (* 1940)
 Hedi Wyss (* 1940)

1941 bis 1950 
 Monika Maron (* 1941)
 Monika Sperr (1941–1984)
 Anne Birk (1942–2009), Erzählungen
 Karin Kiwus (* 1942)
 Traude Bührmann (* 1942), Erzählungen, Übersetzungen
 Evelyn Grill (* 1942)
 Ginka Steinwachs (* 1942), Romane, Theaterstücke
 Elke Heidenreich (* 1943)
 Eva Demski (* 1944)
 Elisabeth Plessen (* 1944)

 Ulla Hahn (* 1945)
 Natascha Wodin (* 1945)
 Silvia Bovenschen (1946–2017)
 Elfriede Jelinek (* 1946)
 Emine Sevgi Özdamar (* 1946), türkischstämmige Schriftstellerin
 Ilma Rakusa (* 1946)
 Ursula Krechel (* 1947)
 Mariella Mehr (1947–2022)
 Verena Stefan (1947–2017)
 Karin Struck (1947–2006), Romane, Erzählungen
 Ulla Berkéwicz (* 1948)
 Marianne Fritz (1948–2007)
 Gertrud Leutenegger (* 1948)
 Anna Mitgutsch (* 1948)
 Friederike Roth (* 1948), Theaterstücke
 Angela Sommer-Bodenburg (* 1948), Kinderliteratur
 Tina Stroheker (* 1948)
 Dörthe Binkert (* 1949), Erzählungen
 Barbara Honigmann (* 1949)
 Pieke Biermann (* 1950)
 Angela Krauß (* 1950)
 Rosa Pock (* 1949)
 Marlene Streeruwitz (* 1950)

1951 bis 1960 

 Katja Lange-Müller (* 1951)
 Esther Dischereit (* 1952)
 Undine Gruenter (1952–2002)
 Dorothea Grünzweig (* 1952)
 Eva Schmidt (* 1952)
 Christiane Baumann (* 1952)
 Gabriele Haefs (* 1953)
 Herta Müller (* 1953), Romane, Literatur-Nobelpreis
 Brigitte Riebe (Laura Stern, * 1953), Romane
 Sibylle Lewitscharoff (* 1954), Romane
 Gabrielle Alioth (* 1955)
 Dagmar Bulmann (* 1955)
 Doris Dörrie (* 1955)
 Jutta Richter (* 1955), Kinderbücher
 Esther Kinsky (* 1956)
 Petra Morsbach (* 1956), Romane
 Elfriede Müller (* 1956)
 Birgit Vanderbeke (1956–2021)
 Dorothea Dieckmann (* 1957)
 Ursula März (* 1957)
 Angelika Overath (* 1957)  
 Cornelia Funke (* 1958)
 Angelika Klüssendorf (* 1958)
 Barbara Köhler (1959–2021)
 Ines Geipel (* 1960)
 Felicitas Hoppe (* 1960)
 Renata Thiele (* ≈1960), polnisch-deutsche Autorin
 Zehra Çırak (* 1960), türkischstämmige Autorin

1961 bis 1970 
 Karen Duve (* 1961)
 Elke Schmitter (* 1961), Romane
 Sibylle Berg (* 1962), Romane, Stücke
 Ulrike Draesner (* 1962)
 Iris Hanika (* 1962)
 Ute-Christine Krupp (* 1962)
 Nuray Lale (* 1962), türkisch-deutsche Autorin
 Andrea Maria Schenkel (* 1962)
 Elke Naters (* 1963)
 Charlotte Link (* 1963)
 Uta-Maria Heim (* 1963), Romane, Theaterstücke
 Karen-Susan Fessel (* 1964)
 Annett Gröschner (* 1964)
 Dörte Hansen (* 1964)
 Dea Loher (* 1964)
 Anne Weber (* 1964)
 Zsuzsa Bánk (* 1965)
 Ingrid Lausund (* 1965)
 Canan Topçu (* 1965), türkischstämmige Autorin
 Yadé Kara (* 1965), türkischstämmige Autorin
 Christine Wunnicke (* 1966)
 Jenny Erpenbeck (* 1967)
 Nele Neuhaus (* 1967)
 Annette Pehnt (* 1967)
 Aslı Erdoğan (* 1967)
 Julia Arden (* 1968)
 Angela Steidele (* 1968)
 Gesine Danckwart (* 1969)
 Tanja Kinkel (* 1969)
 Marion Poschmann (* 1969)
 Thea Dorn (* 1970)
 Judith Hermann (* 1970)
 Eva Menasse (* 1970)
 Kathrin Passig (* 1970)
 Katja Petrowskaja (* 1970)
 Julya Rabinowich (* 1970)
 Petra Hartmann (* 1970)
 Julia Franck (* 1970)

1971 bis 1980 
 Terézia Mora (* 1971)
 Petra Mattfeldt (* 1971)
 Simone Buchholz (* 1972)

 Silke Scheuermann (* 1973)
 Alexandra Bernhardt (* 1974)
 Rebekka Kricheldorf (* 1974)
 Julia Schoch (* 1974)
 Antje Rávik Strubel (* 1974)
 Juli Zeh (* 1974)
 Zoë Beck (* 1975)
 Anja Hilling (* 1975)
 Daniela Krien (* 1975)
 Tamara Bach (* 1976)
 Kirsten Fuchs (* 1976)
 Mely Kiyak (* 1976)
 Ulrike Syha (* 1976)
 Verena Boos (* 1977)
 Nele Brönner (* 1977)
 Daniela Dröscher (* 1977)
 Susan Kreller (* 1977)
 Svealena Kutschke (* 1977)
 Iris Wolff (* 1977)
 Alina Bronsky (* 1978)
 Anne Lepper (* 1978)
 Angela Litschev (1978), bulgarisch-deutsche Autorin
 Martina Clavadetscher (* 1979)
 Franziska Gerstenberg (* 1979)
 Teresa Präauer (* 1979)
 Lea Streisand (* 1979)
 Emily Bold (* 1980), Erzählungen
 Judith Schalansky (* 1980)

1981 bis 1990 
 Lena Gorelik (* 1981)
 Dagmara Kraus (* 1981)
 Nora Bossong (* 1982)
 Ann Cotten (* 1982)
 Marie T. Martin (1982–2021)
 Nino Haratischwili (* 1983)
 Anja Kampmann (* 1983)
 Dorothee Elmiger (* 1985)
 Sasha Marianna Salzmann (* 1985)
 Dana von Suffrin (* 1985)
 Olivia Wenzel (* 1985)
 Helene Bockhorst (* 1987)
 Wlada Kolosowa (* 1987)
 Vea Kaiser (* 1988)
 Deniz Ohde (* 1988)
 Nele Pollatschek (* 1988)
 Leona Stahlmann (* 1988)
 Olga Bach (* 1990), Dramatikerin 
 Raphaela Edelbauer (* 1990)
 Anna Yeliz Schentke (* 1990)

1991 bis 2000 

 Enis Maci (* 1993)

Siehe auch 
 Liste deutschsprachiger Schriftsteller
 Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen

Literatur 
 Deutsches Literatur-Lexikon, 1968–2019; 2000ff.

Deutschsprachige Schriftstellerinnen des 20 und 21 Jahrhunderts
!deutschsprachige Schriftstellerinnen
!deutschsprachige Schriftstellerinnen
!
Liste (Frauenlisten)